Jan Wadas (ur. 1944) – polski bokser, olimpijczyk
 Jan Wadas (1899?–2003) – 104 lat, jeden z ostatnich powstańców śląskich